Pierre Courcoulée steht für:

 Pierre Courcoulée (Landéan), Ganggrab bei Landéan, Département Ille-et-Vilaine, Frankreich
 Pierre Courcoulée (Les Ventes), Dolmen bei Les Ventes, Département Eure, Frankreich